Pray for the Wicked (рус. Молись за нечестивых) — шестой студийный альбом американской рок-группы Panic! at the Disco, релиз которого состоялся 22 июня 2018 года на лейблах Fueled by Ramen и DCD2. Это продолжение пятого студийного альбома группы: Death of a Bachelor (2016).

Предыстория 
Альбом был анонсирован 21 марта 2018 года, наряду с выходом двух синглов из альбома — "Say Amen (Saturday Night)" и "(Fuck A) Silver Lining". 17 апреля 2018 года на YouTube канале группы вышло видео Pray For The Wicked (Pop Up Show Recap) в конце которого был отрывок из предстоящего сингла "King Of The Clouds". 23 мая 2018 года вышел 3 сингл - "High Hopes". А 18 июня 2018 года, за 4 дня до релиза альбома, вышел 4 сингл - "King Of The Clouds".

Список композиций 
Адаптировано из iTunes.

Чарты

Примечания 

Альбомы Fueled by Ramen